P800, P-800 ou P.800 peut faire référence à :
 P.800 ou Note d'opinion moyenne, une note donnée à un codec audio pour caractériser la qualité de la restitution sonore ;
 P-800 Oniks, un missile anti-navire supersonique russe.